Ablepharus — рід ящірок з родни Сцинкові. Мають також назви — голеоко та зміїко.

Опис 
Цей вид сцинків сягає загальної довжини до 15 см. У більшості представників роду є розвинуті кінцівки, лише у деяких зменшено кількість пальців до 2 (на передніх лапах) й до 3 (на задніх). Колір коливається між оливко—коричневий, оливково—бурим, бронзовим, сірувато—оливковим, світло—бурим, зеленуватим. Присутні у низки видів смуги на спині. Хвіст у зміїоко довгий та лаамкий. Повіки втратили рухливість та зрощені одна з одною, закривають очі у вигляді нерухливого прозорого віконця. Зовнішній вушний отвір у досить невеликий, а у деяких видів він закритий лускою або навіть шкірою.

Спосіб життя 
Активні вдень. Мешкає здебільшого у трав'янистих та чагарникових місцевостях, полюбляє кам'янистий й піщаний ґрунт. Більшість з представників зміїоко гарно лазають по деревам.

Усі відкладають яйця. Живляться комахами та їхніми личинками.

Розповсюдження 
Південна Європа, Передня та Середня Азія, східний Кавказ, східний Пакистан та Індія.

Види 
 Ablepharus bivittatus
 Ablepharus budaki
 Ablepharus chernovi
 Ablepharus darvazi
 Ablepharus deserti
 Ablepharus grayanus
 Ablepharus kitaibelii
 Ablepharus pannonicus
 Ablepharus rueppellii

Джерела 
 Wolf-Eberhard Engelmann, Jürgen Fritzsche, Rainer Günther, Fritz Jürgen Obst: Lurche und Kriechtiere Europas. Neumann Verlag, Leipzig 1985

Сцинкові
Роди плазунів